Борозна — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Борозна, Дмитрий Анатольевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Борозна, Леонид Тимофеевич (1929 — 1972) — белорусский художник-диссидент.
 Борозна (Жигилий), Людмила Васильевна (род. 1954) — советская волейболистка.
 Борозна, Михаил Григорьевич (род. 1962) — белорусский художник, искусствовед, ректор БГАИ.